Ebelsbach ist ein geographischer Name oder Namensbestandteil:

 Ebelsbach, Gemeinde im Landkreis Haßberge, Bayern
 Ebelsbach (Main), rechter Zufluss des Mains zuletzt im Alten Main bei Eltmann, Landkreis Haßberge, Bayern
 Verwaltungsgemeinschaft Ebelsbach, Gemeindeverwaltungsverband im Landkreis Haßberge, Bayern, mit Sitz in Ebelsbach

Siehe auch:
 Ebersbach